Појам Афар може да означава:

 Регион Афар, један од етничких региона у Етиопији
 Афар (народ), народ у Етиопији, Еритреји и Џибутију
 Афар (језик), 
 Афарска или Данакилска пустиња